Отель де Невер () может означать следующие здания в Париже:
  — здание, построенное в 1646 году Мазарини на рю де Ришельё и почти не сохранившееся.
 Отель де Невер — здание, построенное в 1572 году на левом берегу, около Нельской башни, и позднее снесённое.